Orehovec (gmina Kostanjevica na Krki) – wieś w Słowenii, w gminie Kostanjevica na Krki
 Orehovec (gmina Šmarje pri Jelšah) – wieś w Słowenii, w gminie Šmarje pri Jelšah
 Orehovec (żupania kopriwnicko-kriżewczyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Petar Orehovec
 Orehovec (żupania varażdińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w mieście Novi Marof
 Sveti Petar Orehovec – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Petar Orehovec
 Gmina Sveti Petar Orehovec – gmina w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej
 Orehovec Radobojski – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Radoboj